Рибосомний білок L3 () – білок, який кодується геном RPL3, розташованим у людей на короткому плечі 22-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 403 амінокислот, а молекулярна маса — 46 109.

Цей білок за функціями належить до рибонуклеопротеїнів, рибосомних білків. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Рибосомні білки